Индекс экологической эффективности (EPI от ) — это метод количественной оценки и сравнительного анализа показателей экологической политики государств мира. EPI ранжирует страны по результативности в нескольких категориях, которые объединяются в две группы: жизнеспособность экосистемы и экологическое здоровье. Публикуется раз в два года.

История 
Центр экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy) совместно с Колумбийским университетом и Всемирным экономическим форумом разрабатывал международные индексы экологической устойчивости более десятилетия. В 2000 году совместными усилиями был опубликован предшественник EPI — Индекс экологической устойчивости. В то время правительства по всему миру пытались скорректировать свои политические курсы с учётом концепции устойчивого развития. Декларация тысячелетия, принятая ранее в 2000 году, сформулировала всеобъемлющее видение улучшения качества жизни в развивающихся странах. Хотя одной из целей декларации названа экологическая устойчивость, не указано ни одного количественного показателя, к которому следует стремиться. Индекс экологической устойчивости пытался заполнить этот пробел.

Индекс экологической устойчивости был первой попыткой оценить страны по нескольким критериям экологической устойчивости, в том числе запасам природных ресурсов, уровню загрязнения в прошлом и настоящем, мерам защиты окружающей среды. Однако слишком большое количество оценивающих показателей и нечёткое определение экологической устойчивости не позволили индексу экологической устойчивости стать прагматическим инструментом для определения приоритетов в политике. Учитывая это, команда из Йельского и Колумбийского университетов в 2006 году разработала индекс экологической эффективности, в котором прекратились попытки измерить устойчивость, а вместо этого оценивается эффективность. EPI сосредотачивается на текущей политике и её последствиях. Отчёты выходили каждые два года (в 2008, 2010, 2012, 2014, 2016).

Методология 
Методология индекса была разработана так, чтобы государства могли сравнивать собственные успехи и недостатки с другими странами. Сравнение производилось по 16 показателям (в индексе экологической устойчивости было 76) из шести категорий политики, объединённых в две всеобъемлющие экологические группы: 1) снижение нагрузки окружающей среды на здоровье человека; 2) обеспечение жизнеспособности экосистем и разумного использования природных ресурсов. EPI эволюционирует с каждым новым отчётом. И в 2008, и в 2010 году способы расчёта индекса претерпевали изменения. Поэтому между рейтингами нет прямой корреляции, нельзя отследить изменения в состоянии окружающей среды во времени. Вместе с отчётом 2012 года был опубликован тенденционный индекс экологической эффективности. Он ранжирует страны по их экологическим достижениям за последнее десятилетие. Тенденционный EPI показывает, в каких странах улучшается экологическая обстановка с течением времени, а в каких ухудшается.

Отчёт 2012, как и предыдущие, базируется на двух больших группах показателей: жизнеспособности экосистемы (управление природными ресурсами) и экологическом здоровье, оценивающем влияние окружающей среды на здоровье человека. В этих группах распределены десять направлений или политических категорий, приведённых в таблице. Каждая политическая категория состоит из одного или нескольких индикаторов (в отчёте 2012 года их 22). Все критерии оценивания могут быть представлены таблицей. В скобках указан относительный вес (вклад) показателя в итоговом результате.

По каждому индикатору страна получает баллы. Количество баллов зависит от позиции государства в пределах диапазона, задаваемого худшей по этому индикатору страной (относительный ноль на стобалльной шкале) и желаемой целью (эквивалент ста баллов). Желаемая цель может устанавливаться на основе международных договоров; стандартов, определённых международными организациями; профессионального заключения, отражающего научный консенсус, или других источников.

В 2014 году использовались 20 показателей, распределенных в девяти «политических категориях». Категории объединены в две большие группы: жизнеспособность экосистемы (управление природными ресурсами) и экологическое здоровье, оценивающее влияние окружающей среды на здоровье человека.

В 2014 году авторы включили в доклад самое большое количество стран за всё время существования индекса (178 против 132 в 2012 году). Был добавлен новый индикатор, оценивающий эффективность водоочистки в стране. Климатические индикаторы в 2014 году основываются на успехах стран в уменьшении выбросов. Однако цели по этим показателям разнятся в зависимости от экономического развития оцениваемого государства. Для богатых государств (ВВП на душу населения больше 12 616 долларов) балл в этой категории рассчитывается так, что он зависит в основном от тенденции углеродоёмкости (увеличивают вес этого показателя). Этот показатель характеризует снижение выбросов газов на единицу ВВП с 2000 до 2010. Страны с ВВП между 1 036 и 12 615 долларов на душу населения(«развивающиеся страны») оцениваются в основном по индикатору «Изменение тенденции углеродоёмкости», характеризующему замедление увеличения выбросов газов (насколько страны с развивающимися экономиками замедлили увеличение выбросов за последние годы). Наименее развитые государства не учитываются в категории «Изменение климата и энергетика» вследствие незначительных выбросов таких стран.

Отчёты

2016 года 

23 января на Всемирном экономическом форуме был опубликован доклад 2016 года. В доклад включены 180 стран, показатели которых, как и ранее, рассчитываются в двух больших группах: экологическое здоровье (защита здоровья людей от неблагоприятных факторов окружающей среды, вызванных деятельностью человека) и жизнеспособность экосистем (защита экосистем и использование ресурсов). Эти две задачи разделены на девять категорий, которые охватывают приоритетные вопросы экологической политики, такие как сельское хозяйство, качество воздуха, биоразнообразие, климат и энергетика, леса, рыбные запасы, влияние на здоровье (комплексная оценка опасности для здоровья человека, исходящей от пяти факторов риска: небезопасной воды, плохой санитарии, загрязнения окружающего воздуха твердыми частицами, загрязнения воздуха в бытовых условиях твердыми топливами, и загрязнения озоном атмосферы), водные ресурсы, вода и санитария. Эти 9 категорий объединяют 19 показателей, рассчитываемых из данных по каждой стране.

Наиболее эффективную политику в области окружающей среды согласно результатам исследования проводит Финляндия. Наибольших успехов страна достигла в категориях «Влияние на здоровье», «Вода и санитария», и «Биоразнообразие». Наименее эффективными в отчёте 2016 года стали страны, страдающие от конфликтов и серьёзных политических проблем: Сомали, Эритрея и Мадагаскар.

 90,68
 90,51
 90,43
 89,21
 88,98
 88,91
 88,63
 88,59
 88,48
 88,20

 42,05
 41,82
 41,77
 41,48
 37,83
 37,50
 37,48
 37,10
 36,73
 27,66

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку.

В индексе 2016 года есть возможность сравнивать изменения показателей («Исторический EPI»). Используя данные десятилетней давности и применяя методику расчёта индекса 2016 года, авторы доклада находят изменения всех показателей с течением времени. Лидером в «Историческом EPI» стали Коморы (улучшение на 48,78 %, 158 место в рейтинге), Кувейт (45,26 %, 113 место). Сильнее всего ситуация ухудшилась в Суринаме (-2,20 %, 96 место) и Сингапуре (-0,43 %, 14 место). Россия улучшила экологическую эффективность на 24,34 %, США на 10,93 %, Финляндия на 3,19 %.

2014 года 
Доклад был опубликован на Давосском форуме 25 января 2014 года. В расчёте индекса произошли изменения по сравнению с докладом 2012 года. Группы, на которых базируется отчёт, остались прежними: экологическое здоровье и жизнеспособность экосистемы. Количество политических категорий сокращено до 9. Убрана категория «Воздух (эффект на экосистему)». Индикаторов осталось 20, был изменён их относительный вес в конечном результате. В целом вес обеих групп принят одинаковым. В категории «Изменение климата и энергетика» появились новые показатели, учитывающие экономическое развитие оцениваемой страны. В рейтинг вошли 178 стран, что больше, чем в каком-либо предыдущем отчёте индекса.

Первое место, набрав 87,67 балла, заняла Швейцарская конфедерация. Наибольших успехов страна достигла в категориях «Биоразнообразие», «Экологическое здоровье» и «Вода и санитария». Также она получила высокую оценку по Водным ресурсам (эффект на экосистему). Примечательно присутствие в первой пятёрке Сингапура, показывающее что преимущественно городские страны могут добиться успехов в защите окружающей среды. Наименее эффективными в отчёте 2014 года стали страны с политическими и экономическими проблемами.

 87,67
 83,29
 82,4
 81,78
 81,47
 80,47
 79,79
 78,32
 78,09
 78,05

 25,61
 25,01
 24,64
 23,95
 21,74
 21,57
 20,81
 19,01
 18,43
 15,47

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку.

В индексе 2014 года появилась возможность сравнивать изменения показателей («Исторический EPI»). Используя данные десятилетней давности и применяя методику расчёта индекса 2014 года, авторы доклада находят изменения всех показателей с течением времени. В прошлом в докладах индекса специально отмечалось, что методика не позволяет связать изменение места страны с улучшением или ухудшением окружающей среды. Впервые EPI предоставляет возможность сравнивать текущую эффективность с прошедшей.

Лидером в «Историческом EPI» стал Нигер (улучшение на 45,88 %, 142 место в рейтинге), Тимор-Лесте (45,37 %, 132 место). Сильнее всего ситуация ухудшилась в Бахрейне (-4,09 %, 82 место) и Катаре (-1,33 %, 44 место). Россия улучшила экологическую эффективность на 4,21 %, США на 2,23 %, Швейцария на 0,8 %, Сингапур на 0,94 %.

2012 года 
Официальная публикация доклада состоялась 25 января 2012 года на Всемирном экономическом форуме. В рейтинг вошли 132 страны. Кроме обычного рейтинга EPI, был впервые представлен тенденционный EPI, показывающий, в каких странах улучшается экологическая обстановка с течением времени, а в каких ухудшается (Проследить это по обычным отчётам невозможно из-за частых изменений в методике расчёта).

Первое место, набрав 76,69 балла, заняла Швейцарская конфедерация. Наибольших успехов страна достигла в борьбе с загрязнением воздуха. Также она получила высокие оценки по доступу к питьевой воде и защите биоразнообразия. В первую пятёрку входят Латвия и Коста-Рика. Это показывает, что небогатые страны могут достичь впечатляющих успехов в области охраны окружающей среды и что не только уровень дохода определяет экологическую эффективность государства.

В тенденционном индексе первое место занимает Латвия, за ней следуют Азербайджан и Румыния. Последние места остались за Саудовской Аравией, Кувейтом и Россией. Крупные проблемы России — чрезмерное рыболовство и потеря лесного покрова. За последние 10 лет страна ухудшила почти все показатели, кроме выбросов диоксида серы, где наблюдается небольшое уменьшение.

Для стран, занимающих одни из высших строчек в рейтинге EPI, тенденционный EPI может оказаться не вполне приемлем, так как у таких государств остаётся всё меньше возможностей для улучшения. Так, Исландия, занимающая 13 место в EPI, получила только 64 место в тенденционном рейтинге.

Ниже представлен список стран, занимающих высшие и низшие позиции в индексе экологической эффективности.

 76,69
 70,37
 69,92
 69,2
 69,03
 69
 68,92
 68,9
 68,82
 68.82

 37,68
 36,76
 36,23
 35,54
 35,49
 34,55
 32,94
 32,24
 31,75
 25,32

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку.

Страны, чья экологическая эффективность за 10 лет сильнее всего улучшилась и ухудшилась согласно тенденционному индексу.

 18
 17,8
 16,94
 16,8
 16,31
 15,64
 14,45
 13,75
 12,36
 12,06

 −2,4
 −2,65
 −2,66
 −3,05
 −3,3
 −3,88
 −4,69
 −6,52
 −7,44
 −12,82

2010 года 
28 января 2010 года на Давосском форуме был опубликован очередной отчёт индекса экологической эффективности, в который вошли 163 страны. На первую строчку вышла Исландия благодаря высоким оценкам по экологическому здоровью, контролю за выбросами газов и тому, что всю энергию страна получает из возобновляемых источников. США упали на 61 позицию с 39 места в 2008 году. Бразилия стала 62, Россия — 69, КНР — 121, Индия — 123.

 93,5
 89,1
 86,4
 86,0
 81,1
 80,6
 78,2
 78,1
 78,1
 76,8

 39,6
 39,5
 39,4
 38,4
 37,6
 36,4
 36,3
 33,7
 33,3
 32,1

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку..

2008 года 
Рейтинг, выпущенный 23 января 2008 года, возглавила Швейцария, став первой из 149 стран. Первые четыре строчки в индексе заняли страны Европы, тогда как последние пять — государства Африки. США оказались позади всех индустриальных государств. Хотя у этой страны были высокие оценки по большому количеству индикаторов, слабые показатели по выбросам газов и загрязнению воздуха утянули США вниз.

<ol>
  95,5 
  93,1 
  93,1 
  91,4 
  90,5 
  89,4 
  88,9 
  88,8 
  88,3 
  87,8 

 49,7
 49,7
 47,3
 45,9
 44,3
 44,3
 44,2
 40
 39,5
 39,1

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку..

2006 года 
22 января 2006 года Йельский (Yale Center for Environmental Law and Policy) и Колумбийский университеты совместно с  опубликовали первый отчёт индекса экологической эффективности, который оценивал эффективность политики в области окружающей среды в 133 государствах мира. Шесть стран, начиная с Новой Зеландии и заканчивая пятью из Европы, смогли достичь 85 или более баллов из ста благодаря низким выбросам парниковых газов и разумному использованию рыбных ресурсов.

<ol>
  88,0 
  87,8 
  87,0 
  86,0 
  85,6 
  85,2 
  84,2 
  84,0 
  83,3 
  83,3 

 44
 43,5
 43,2
 41,1
 39,3
 36,7
 33,9
 32
 30,5
 25,7

Места США, РФ и стран-членов ЕС, не попавших в первую десятку.

Примечания

Ссылки 
 Measuring Progress:A Practical Guide From the Developers of the Environmental Performance Index (EPI)
 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index
 Отчёт 2014 года
 Индекс экологической эффективности — информация об исследовании
 5 самых экологичных стран мира

Охрана окружающей среды
Сравнительные списки стран